Safaripark Beekse Bergen
 Speelland Beekse Bergen

Zie ook 
Beekbergen, een dorp en voormalige gemeente in Apeldoorn